est un astéroïde géocroiseur de type Apollon, classé comme potentiellement dangereux. Il possède un satellite, , repéré par observations radar.

Références

Bibliographie 
 

Planète mineure découverte en 2020

Astéroïde Apollon
Astéroïde aréocroiseur
Astéroïde binaire
Astéroïde potentiellement dangereux
Objet céleste découvert par ATLAS